John Fitzgerald – calciatore canadese
 John Fitzgerald – giocatore di football americano statunitense
 John Fitzgerald – pentatleta statunitense
 John Fitzgerald – politico statunitense
 John Fitzgerald – rugbista a 15 irlandese
 John Fitzgerald – tennista australiano